La Victoria (Boyacá) — município da Colômbia
La Victoria (Córdova) — município da Espanha
La Victoria de Acentejo — município das Canárias, Espanha
La Victoria (Texas) — região censitária dos Estados Unidos
La Victoria (Alto Paraguay) — cidade e distrito do Paraguai
La Victoria (distrito de Lambayeque) — do Peru
La Victoria (distrito de Lima) — do Peru
La Victoria (República Dominicana) — localidade da província de Santo Domingo
La Victoria (Aragua) — cidade da Venezuela

Desambiguações de topônimos